«Temerariolos temerarios» (o «temeraria», o sus plurales) puede referirse a:

 persona relacionadas con el temeridad:
 sinónimos: imprudencia, osadía, atrevimiento, audacia, irreflexión, riesgo.
 antónimos: prudencia.

Literatura 
 Temerario, serie de cómic.

Música 
 Los Temerarios (f.1978), agrupación de música grupera, México.
 Los Temerarios (f.2005), agrupación de cumbia peruana con predominancia en el uso de saxofón formada en la Provincia de Huarochirí, Perú.
 Temerarios del rap (f.2006), grupo de Hip Hop de España.

Naviera 
 Temerario (D-37), modelo de destructor construido por Bazán para la Armada Española.
 Temerario (1889), cañonero torpedero de la Armada Española.
 Clase Téméraire Navíos de línea franceses.
 HMS Temeraire (1798) Navío de línea inglés que participó en la Batalla de Trafalgar.